Twister este un cuvânt din engleză, un substantiv, derivat din verbul twist (a se roti rapid), care se poate referi la:

 O tornadă, în special cele din

Aviație 
 Pipistrel Twister, triciclu realizat în Slovenia
 Silence Twister, avion neconvențional realizat în 
 Wings of Change Twister, grup de parapante realizate în

Divertisment 
 Twister (film din 1989), film din genul comedie cu Suzy Amis și Crispin Glover
 Twister (film din 1996), film din genul dezastrelor cu Helen Hunt și Bill Paxton

Jocuri 
 Twister (joc), joc de abilitate fizică pentru maximum patru persoane

Cuvinte și expresii în limba engleză
Dezambiguizare